Кирк Дуглас ( — Кёрк Да́глас; настоящее имя — И́сер (Иззи) Данило́вич, впоследствии — Демский; 9 декабря 1916, , штат Нью-Йорк, США — 5 февраля 2020, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американский актёр, звёздный актёр «золотой эры» Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США.

В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почётным «Оскаром» в 1996 году. Обладатель премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте «Жажда жизни».

Как писатель, Дуглас написал десять романов и мемуаров. Занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

Детство и юность 
Кирк Дуглас родился под именем И́сер (И́зи) Данило́вич в городе  (штат Нью-Йорк) и был четвёртым ребёнком в еврейской семье. Его родители Гершл Даниелович (1884—1954) и Брайна Даниелович (урождённая Санглель; 1884—1958) происходили из города Чаусы Могилёвской губернии. Они эмигрировали в США в 1910 году, через два года после женитьбы. Исер был единственным мальчиком, помимо него в семье росли шесть девочек. Родители впоследствии поменяли семейную фамилию и американизировали имена, став Харри и Бертой Демски (Demsky).
 Семья была бедной, мальчик подрабатывал, разнося газеты и еду. Как вспоминал Кирк, стать актёром он мечтал ещё со второго класса, устраивая представления дома.

Окончив школу, поступил в колледж St. Lawrence University. Успешно занимаясь борьбой, участвовал в профессиональных схватках. Чтобы заработать на обучение в театральном колледже, работал капельдинером, охранником на автостоянке и портье в гостинице. По окончании колледжа в 1939 году отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую академию драматических искусств. Юноша не мог оплатить обучение, но произвёл такое впечатление на педагогов при прослушивании, что ему выделили стипендию. Подрабатывал официантом в небольшом кафе. Как вспоминал актёр, с именем Исер едва ли можно было рассчитывать на успешную карьеру. Руководитель студенческой труппы Карл Малден предложил сменить имя на Кирк Дуглас, и оно сразу понравилось. В одной группе с ним училась Бетти Джоан Перски, впоследствии более известная как Лорен Бэколл, а также будущая супруга актёра Дайана Дилл. С Лорен они остались друзьями на всю жизнь. Именно Лорен помогла найти Кирку его первые роли.

С началом Второй мировой войны отправился на призывной пункт, но ему отказали из-за проблем со зрением. Тогда он приобрёл учебник «Зрение без очков» и тщательно занимался по нему в течение месяца, после чего добился своего. Дугласа приняли на службу в одно из подразделений связи Тихоокеанского флота США, где он служил в 1941—1943 годах. В ноябре 1943 года получил лёгкое ранение, во время пребывания в госпитале женился на Дайане Дилл. В 1944 году заболел дизентерией и был комиссован.

Начало карьеры 
Вернувшись после армии в родной Нью-Йорк, активно занялся актёрской карьерой. Играл в театральных постановках, был занят в радиопередачах, снимался в рекламе. В 1944 году добился некоторого успеха на местном уровне, заменив в постановке на Бродвее самого Ричарда Уидмарка. В 1945 году в поисках новых возможностей переехал в Голливуд. Как раз в этот момент в стране началось преследование инакомыслящих, и выходцу из России с еврейскими корнями было непросто устроиться на работу в киноиндустрии. В 1946 году Лорен Бэккол, которая уже успела к тому времени занять верхние позиции голливудской табели о рангах, порекомендовала своего старого знакомого продюсеру Хэлу Уоллису. Так состоялся дебют Дугласа на широком экране. В драме «Странная любовь Марты Айверс» Льюиса Майлстоуна он исполнил роль униженного мужа героини Барбары Стэнвик. Уоллис был впечатлён первым опытом Дугласа и предложил ему семилетний контракт со студией, что в те времена было в порядке вещей и можно было расценить как успех начинающего актёра. Однако Дуглас не захотел быть связанным рамками студийной системы и остался «свободным агентом». Дуглас сам заключил контракт с Warner Brothers на выгодных для себя условиях.

Следующие три года был занят только в ролях второго плана в картинах «Из прошлого» (1947) и «Письмо трём жёнам» (1949). C ленты «Я всегда одинок» (1948) началось его длительное экранное сотрудничество с Бертом Ланкастером. Впоследствии актёры, которые и в жизни поддерживали тёплые дружеские отношения, снялись совместно ещё в семи картинах. Следующим ключевым фильмом для актёра должна была стать высокобюджетная лента «», где партнёрами Дугласа были Ава Гарднер и Грегори Пек. Однако фильм неожиданно провалился в прокате. «Выстрелила» более скромная лента, от которой Дуглас ничего особенного не ждал. «Чемпион» Марка Робсона стал неожиданным кассовым успехом, получил признание критики и принёс актёру первую номинацию на «Оскар». Как вспоминал Кирк, после этой картины его начали узнавать на улице.

Успех 

С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих актёров. В основном он специализируется на крутых парнях, героях вестернов, полицейских. Исполняет как положительные, так и отрицательные роли. В картине «Туз в рукаве» он исполнил сложную роль беспринципного журналиста. В «Детективной истории» Уильяма Уайлера Дуглас воплотил на экране образ полицейского. «Злые и красивые» Винсента Минелли принесли Дугласу вторую номинацию на «Оскар». Этапной работой стала картина «Жажда жизни», в которой Дуглас, используя своё внешнее сходство, воплотил на экране образ Винсента Ван Гога. Для большей достоверности актёр брал уроки живописи.

В 1955 году Дуглас удивил своих коллег по цеху тем, что решил организовать собственную продюсерскую компанию, которую в честь своей матери назвал . Компания спродюсировала ряд картин, в которых сыграл Кирк: «Тропы славы», «Викинги». Картина «Тропы славы» стала одной из первых, где прозвучало имя начинающего режиссёра Стэнли Кубрика. После этой картины они стали приятелями. В дальнейшем Bryna Productions участвовала в производстве одного из самых дорогостоящих проектов в истории американского кинематографа — «Спартак». Картину со схожим сюжетом собирались снимать в United Artists, однако Дуглас, выдержав конкуренцию, успешно передал данный проект компании Universal. Сложное производство картины заняло около 2 лет. Картина «Спартак» получила хорошие кассовые сборы, однако из-за высокого бюджета так и не вышла на показатели окупаемости. «Спартак» сыграл большую роль для киноиндустрии, так как его успех фактически означал конец чёрного списка Голливуда, в котором был и Далтон Трамбо, сценарист «Спартака». В дальнейшем Дуглас и Bryna Productions продолжили сотрудничество с Далтоном Трамбо, сняв по его сценарию «». Свою заглавную роль ковбоя «Джека» Бёрнса в этом вестерне Дуглас называл любимой.

В 1962 году Дуглас приобрёл права на постановку романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». В 1963 году он осуществил постановку книги, адаптированной как пьеса на сцене Бродвея, где исполнил роль Макмёрфи. Постановка получила разгромные рецензии театральной критики. С того же момента Кирк пытался заинтересовать экранизацией книги крупнейшие кинокомпании, но идея не вызывала  интереса. В итоге права на экранизацию он передал сыну Майклу, который с успехом спродюсировал экранизацию романа в 1975 году.

С начала 1960-х Кирк стал постепенно менять свою специализацию. После некоторого перерыва в карьере в 1963 году на экраны вышел «Список Эдриана Мессенджера» Джона Хьюстона. В этой мистической криминальной драме совместно с Бертом Ланкастером Дугласу, сильно преобразившему внешность, пришлось сыграть сразу нескольких персонажей. К ведущим ролям Дуглас вернулся в «» (1965), «Горит ли Париж?» (1966) и «» (1967). Всё это были достаточно типичные для Дугласа роли. Однако настроение общества постепенно менялось, и образ героя войны, успешно обыгрываемый Дугласом в вестернах и военных драмах, уже не так интересовал публику.

Зрелые годы 
Попытки искать новый подход начались в картине «Братство». Криминальная драма, которую некоторые специалисты впоследствии назвали предтечей «Крёстного отца», провалилась в прокате. Картина Элии Казана «» не нашла понимания у критики, так как актёр явно не попал в роль, которая изначально была написана под Марлона Брандо, исполнителя совершенно иного плана. Дуглас сыграл в новом поколении вестернов в комедийном «Жил-был обманщик» (1970) и психоделическом «» (1971).

В 1973 году состоялся режиссёрский дебют Дугласа в картине «», снятой по отдалённым мотивам «Острова сокровищ». Фильм, ориентированный на детскую аудиторию, получил из-за чрезмерной жестокости и двусмысленностей в диалогах недетский рейтинг PG и провалился в прокате. Критики отнеслись более благосклонно ко второму режиссёрскому опыту Дугласа — вестерну «Отряд». В нём он вернулся к проверенному временем образу жёсткого, но справедливого американского маршала, преследующего банду.

С середины 1970-х актёр начал пробовать себя в телевизионных постановках. Одной из них стала драма «», в которой Дугласу снова довелось сыграть с Бертом Ланкастером. Картина была посвящена известному инциденту с освобождением заложников. Заметную роль он сыграл в австралийском «». За ведущую роль в телевизионной постановке NBC «Амос» Дуглас получил номинацию на Эмми.

В 1981 году Дуглас и Ланкастер попробовали себя в театральной постановке «Осень мальчиков», в которой сыграли постаревших Гекльберри Финна и Тома Сойера. В 1982 году он принял участие в программе «Чтобы Польша была Польшей», чтобы выразить поддержку «Солидарности». Последним совместным фильмом для дуэта актёров стала комедия «Крутые ребята» (1986), пародирующая криминальные фильмы и подводящая итоги общего творчества. В начале 1990-х актёр снялся в нескольких телевизионных постановках и документальных фильмах. Последней его крупной работой стала одна из главных ролей в комедии  (1999), после чего он снялся ещё в нескольких картинах во второстепенных ролях.

Завершение карьеры 

В 1996 году Кирк Дуглас перенёс инсульт, от последствий которого не совсем оправился, и его речь стала сильно затруднённой. В течение сорока лет Дуглас был заядлым курильщиком, в своих воспоминаниях он писал, что выкуривал по две пачки сигарет в день. После болезни актёр уже не смог сниматься и посвятил себя семье, работе над книгами. В 1988 году он выпустил первую автобиографию «The Ragman’s Son» («Сын старьёвщика»). Затем Дуглас написал несколько беллетристических книг, получивших определённое признание литературных критиков: романы «Dance with the Devil» («Танец с дьяволом», 1990), «The Secret» («Секрет», 1992) и «Last Tango in Brooklyn» («Последнее танго в Бруклине», 1994).

Вторая автобиографическая книга «Let’s Face It: 90 Years of Living, Loving, and Learning» рассказывает о своей жизни, трудном пути к актёрской карьере, встречах со звёздами Голливуда и антисемитизме в Америке, через который ему пришлось пройти.

27 февраля 2011 года 94-летний Дуглас принял участие в церемонии вручения премии «Оскар».

Дуглас регулярно обновлял свой блог на Myspace. В возрасте 94 лет он был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

Активно участвовал в благотворительной деятельности и отдавал на это немалые средства. В день своего 99-летия Дуглас пожертвовал 15 млн $ на строительство в Лос-Анджелесе центра по уходу за страдающими болезнью Альцгеймера актерами и представителями голливудской киноиндустрии.

9 декабря 2016 года актёр отпраздновал свой 100-летний юбилей. Дуглас сообщил, что за организацию торжества отвечал его сын Майкл с супругой Кэтрин Зетой-Джонс. На праздник были приглашёны около 200 друзей и членов семьи, в том числе — режиссёр Стивен Спилберг и продюсер Джеффри Катценберг.

5 февраля 2020 года Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Смерть наступила по естественным причинам. Похоронен на Вествудском кладбище, рядом со своим сыном Эриком Дугласом, скончавшимся в 2004 году.

Личная жизнь

Семья

Благотворительность 
Дуглас вместе с женой на протяжении всей его карьеры жертвовали деньги на различные благотворительные проекты и в 2015 году запланировали раздать большую часть своего состояния в 80 миллионов долларов. Среди прежних бенефициаров — школа и колледж, в которых учился Кирк. В сентябре 2001 года при финансовой поддержке Дугласа его бывшая школа поставила мюзикл «Амстердамская оратория» Марии Риккио Брайс, лауреата школьной награды Драматического общества имени Кирка Дугласа 1968 года. В 2012 году он пожертвовал пять миллионов долларов Университету Сент-Лоренса, своей альма-матер. Колледж направил средства в стипендиальный фонд, основанный Дугласом в 1999 году.

Актёр жертвовал деньги различным учебным заведениям, медицинским центрам и другим некоммерческим организациям в Южной Калифорнии. В том числе за его счёт было отреставрировано более 400 обветшалых детских площадок Объединённого школьного округа Лос-Анджелеса. Дугласы основали Центр для бездомных женщин имени Энн Дуглас при Лос-Анджелесской миссии, который помог сотням обездоленных женщин встать на ноги. В 2004 году они открыли в Калвер-Сити Театр Кирка Дугласа. Они финансировали Детский центр Энн Дуглас в Синайском храме в округе Вествуд. В марте 2015 года Кирк с женой пожертвовали 2,3 миллиона долларов Детской больнице Лос-Анджелеса.

Обвинения в изнасиловании Натали Вуд
Утверждается, что Дуглас изнасиловал актрису Натали Вуд летом 1955 года, когда ей было 15, а ему — 38 лет . Предполагаемое изнасилование было впервые описано в 2001 году в биографии актрисы авторства Сюзанны Финстэд, хотя Финстэд не назвала имя преступника.. Обвинение вновь привлекло внимание в январе 2018 года, после того как 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» почтила память Дугласа, и несколько новостных агентств сослались на анонимный пост в блоге 2012 года, в котором обвинялся Дуглас. В июле 2018 года Лана Вуд, сестра актрисы, рассказала в подкасте из 12 частей о жизни своей сестры, что та подверглась сексуальному насилию в подростковом возрасте и что нападение произошло в отеле Шато-Мармон во время прослушивания на роль и продолжалось «часами». По словам профессора Синтии Лючии, изучавшей заявление о нападении, изнасилование Вуд было жестоким и насильственным. В мемуарах 2021 года «Маленькая сестра: Моё расследование загадочной смерти Натали Вуд» Лана Вуд утверждала, что Дуглас был нападавшим на её сестру. Сын актёра Майкл Дуглас выступил с заявлением, в котором говорилось: «Пусть они оба покоятся с миром».

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Кирк
Выпускники Американской академии драматического искусства
Артисты, известные под псевдонимами
Писатели по алфавиту
Писатели США
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Столетние долгожители США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Члены Демократической партии США
Похороненные на Вествудском кладбище
Киноактёры США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств